Крістіан «Флейк» Лоренц (; * 16 листопада 1966, Східний Берлін) — німецький музикант та клавішист гурту Раммштайн (Rammstein).
Джефф Флейк (англ. Jeffrey «Jeff» Flake; * 31 грудня 1962(19621231), Сноуфлейк, Аризона) — американський політик з Республіканської партії.